Holzhäusern ist der Name einer Ortschaft in Deutschland:
 Holzhäusern (Tettnang), Weiler der Stadt Tettnang im Bodenseekreis, Baden-Württemberg

Holzhäusern ist der Name von Ortschaften in der Schweiz:
 Holzhäusern ZG in der Gemeinde Risch, Kanton Zug
 Holzhäusern BE in der Gemeinde Niederbipp, Kanton Bern
 Holzhäusern TG in der Gemeinde Amlikon-Bissegg, Kanton Thurgau
 Holzhäusern (Bätterkinden), Weiler in der Gemeinde Bätterkinden, Kanton Bern